Museo di San Domenico ist der Name folgender Institutionen:

 Musei di San Domenico (Forlì) 
 Museo di San Domenico (Bologna) 
 Museo di San Domenico (Imola)